

Річки

В Україні 
 Гнила — притока Бужка, Хмельницька область 
 Гнила — притока Грабарки, Тернопільська область
 Гнила — притока Збруча, Тернопільська область
 Гнила — притока Красної, Луганська область
 Гнила — притока Стрию, Львівська область

В Росії 
 Гнила — притока Судості, Брянська область